Бе-дю-Февр () — муниципалитет в регионе Центральный Квебек, провинция Квебек, Канада. Население, по данным канадской переписи 2011 года,  составляет 1010 человек. Муниципалитет расположен на южном берегу озера Сен-Пьер, около реки Святого Лаврентия.

Демография

Население
Динамика численности населения:

Язык
Родной язык (2006)

Экономика 
Бе-дю-Февр имеет свою собственную независимую телефонную компанию Corporation de Téléphone de la Baie.

Достопримечательности 
По муниципалитету Бе-дю-Февр, расположенном на южном берегу озера Сен-Пьер (биосферный заповедник ЮНЕСКО) проходит маршрут миграции белых гусей, каждую весну здесь собираются любители живой природы.

Примечания

Внешние ссылки 
 Baie-du-Febvre official web site
 Baie-du-febvre Interpretation Centre (французский)
 Corporation de Téléphone de la Baie

Муниципалитеты Квебека